Thailanda este un stat unitar format din 76 de provincii (în ; transliterat: changwat) și o zonă administrativă specială reprezentând capitala Bangkok.

Provinciile 

 Populația și densitatea populației pentru provincia Nong Khai include datele și pentru provincia Bueng Kan, care a fost separată de Nong Khai în 2011.

Vezi și 
 Districtele Thailandei

Referințe 
 
 Department of Provincial Administration
 Provinciile Thailandei la statoids.com

Legături externe 

 Pronunciation of provinces in Thailand at www.forvo.com